Каба́ньяс () — один из 14 департаментов Сальвадора. Находится в северной части страны. Граничит с департаментами Чалатенанго, Кускатлан, Сан-Мигель, Сан-Висенте и государством Гондурас. Административный центр — город Сенсунтепеке.

Площадь — 1104 км².

Население — 149 326 чел. (2007).

Губернатор — врач Висенте Ровира Гусма́н, назначенный на должность в июле 2009 года.

История 
Образован в феврале 1873 года. Назван в честь видного политического деятеля Центральной Америки — Хосе Тринидада Кабаньяса.

Муниципалитеты 
Кабаньяс подразделяется на 9 муниципалитетов:

Экономика 
Экономика основана на производстве кофе и сахара. Гидроэлектростанция на реке Лемпа снабжает регион электричеством.

Литература 
 Atlas Geográfico Universal y de El Salvador. Editorial Oceano. Edición 1995 ISBN 84-494-0135-6

Примечания 

Департаменты Сальвадора